Crispijn van de Passe de Oude (ca. 1564 - 1637)
 Crispijn van de Passe de Jonge (1594 - 1670)